Conclave dell'aprile 1555
 Conclave del maggio 1555